Europejski Puchar Formuły Renault V6 Sezon 2004 – drugi i ostatni sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 27 marca na włoskim torze Autodromo Nazionale di Monza, natomiast zakończyły 8 października w Dubaju, na Dubai Autodrome. Mistrzem serii wśród kierowców został Szwajcar Giorgio Mondini, a wśród zespołów - włoska ekipa EuroInternational.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Kwalifikacje: 2 punkty
 Wyścig: 30-24-20-16-12-10-8-6-4-2 (dziesięć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu. 
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

Europejski Puchar Formuły Renault V6
2004 w sportach motorowych